Céline Garcia, née le  à Oran (Algérie) est une femme de théâtre française, artiste pédagogue, comédienne et metteur en scène. Elle est aussi une femme de lettres et de langues (espagnol, anglais).

Biographie 

Docteur d’État ès lettres de l'Université Paul Valéry de Montpellier, diplômée de l’Institut d’Études théâtrales de Paris Sorbonne, du conservatoire de Montpellier, elle est professeur certifiée en art dramatique. 
 
Également femme politique, elle s’engage particulièrement dans les questions touchant à la culture et à la citoyenneté, sensible à la médiation et aux questions d’enjeux partagés.
   
Elle est professeur d’art dramatique hors classe, responsable du pôle Art dramatique du Conservatoire de Béziers Agglomération. Elle est aussi professeur de théâtre au collège Paul-Riquet à Béziers.

Liens externes 
 
 
 
 ANPAD

Metteuse en scène française
Femme de lettres française
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier
Étudiant de l'université Paul-Valéry Montpellier 3
Étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle
Naissance en mars 1958
Naissance à Oran
Naissance en Algérie française
Actrice française de théâtre